Mužská čtyřhra Barcelona Open Banco Sabadell 2021 probíhala ve druhé polovině dubna 2021. Do deblové soutěže barcelonského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. V sezóně 2020 byl turnaj zrušen kvůli pandemii covidu-19.

Vítězem se stal nejvýše nasazený pár Kolumbijců Juan Sebastián Cabal a Robert Farah, který ve finále zdolal německo-rumunskou dvojici Kevin Krawietz a Horia Tecău po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. Jihoameričané tak obhájili trofej z roku 2019. V průběhu turnaje ztratili 25 gamů. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 500 bodů a získali osmnáctou společnou trofej. Cabal na okruhu ATP Tour vybojoval devatenáctý deblový titul a pro Faraha to bylo osmnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (vítězové) 
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (1. kolo)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (semifinále)
  Wesley Koolhof /  Łukasz Kubot (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Barcelona Open
ATP Tour 2021